Pokora ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 M. Pokora (* 1985), französischer Pop- und RnB-Sänger 
 Timoteus Pokora (1928–1985), tschechischer Sinologe